Nykyrka socken kan syfta på:
Nykyrka socken, Södermanland
Nykyrka socken, Västergötland
Nykyrka socken i Östergötland – ett äldre namn på Västra Ny socken

Se även
Nykyrka, Karelen – nu i Ryssland, tidigare Nykyrka socken 
Nykyrko – i Egentliga Finland tidigare namn på Kaland